U 29 oder U-29 bzw. U29 steht für:

 SM U 29, ein U-Boot der kaiserlichen Kriegsmarine im Ersten Weltkrieg
 SM U 29 (k.u.k. Marine) ein U-Boot der österreich-ungarischen Marine, siehe S.M. Unterseeboote #S.M. U 27, U 28, U 29, U 30, U 31, U 32, U 40, U 41, U 43, U 47
 U 29 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg.
 U 29 (Bundeswehr), ein U-Boot der deutschen Bundeswehr.
 U 29, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden.
 U-29, eine Linie der Stadtbahn Stuttgart.

U29